Elmendorf (Texas), plaats in Texas
 buurtschap in Bad Zwischenahn
 Elmendorf Air Force Base, Amerikaanse luchtmachtbasis Alaska